Partit Humanista de Catalunya, partit polític de Catalunya
 PHC Sant Cugat (de l'acrònim Patí Hoquei Club), club d'hoquei sobre patins de Sant Cugat del Vallès
 Paul Hunter Classic, torneig anual de snooker celebrat a Alemanya
 Cometa potencialment perillós (del seu nom en anglès Potentially Hazardous Comet), cometa l'òrbita i mida del qual podrien causar danys a la Terra
 Atenció primària (del seu nom en anglès Primary Health Care), nivell bàsic i inicial de l'atenció sanitària